Купата на европейските шампиони 1981/82 е 27-о издание на турнира. 33 клубни отбора участват в него, в това число 32 национални шампиона от предходния сезон и Ливърпул като носител на трофея.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи.

Финалът се играе на 26 май 1982 г. на стадион Де Куйп в Ротердам пред 46.000 зрители.

Предварителен кръг 
Първата среща се провежда на 25 август, а реваншът е на 1 септември 1981 г.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят на 16 септември, а реваншите са на 30 септември 1981 г.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 21 октомври, а реваншите са на 4 ноември 1981 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 3 март, а реваншите са на 17 март 1982 г.

1 Първата среща се играе в Симферопол.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 7 април, а реваншите са на 21 април 1982 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1981/82
 Купа на УЕФА 1981/82

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1981/82
 Детайли на мачовете за сезон 1981/82 в rsssf.com

Европейска шампионска лига